Maraton we Frankfurcie nad Menem – maratoński bieg uliczny rozgrywany co roku na ulicach Frankfurtu nad Menem, w Niemczech. Pierwsza edycja maratonu we Frankfurcie nad Menem odbyła się 17 maja 1981 roku. Od początku w zawodach uczestniczyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Impreza odbywa się co roku (jedynie w roku 1986 maraton nie odbył się) w październiku, z wyjątkiem pierwszych pięciu edycji które rozegrano w maju.

Lista zwycięzców 
Lista zwycięzców maratonu we Frankfurcie nad Menem:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa maratonu

Frankfurt nad Menem
Sport we Frankfurcie nad Menem